Adolf Jäger (voetballer) (1889-1944), Duits voetballer
 Adolf Jäger (politicus) (1906-1996), Duits politicus